72-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 25—26 января 1975 года на катке Тиалф в Херенвене (Нидерланды).

Итоговое положение 

* с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1975
1975 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1975 года
Международные спортивные соревнования в Херенвене
Чемпионаты Европы в 1975 году
Чемпионаты Европы в Нидерландах